Centreville kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Canada
 Centreville (New Brunswick)
 Centreville (Newfoundland en Labrador)
 Centreville (Nova Scotia)

Verenigde Staten
 Centreville (Alabama)
 Centreville (Illinois)
 Centreville (Maryland)
 Centreville (Michigan)
 Centreville (Mississippi)
 Centreville (Virginia)

Zie ook 
 Centerville